Theatron bezeichnet:
 einen Teil des antiken griechischen Theaters, siehe Theater der griechischen Antike
 einen Teil des Münchner Olympiaparks, siehe Olympiapark (München)#Seebühne und Theatron
 eine Open-Air-Konzertveranstaltungsreihe im Münchener Olympiapark, siehe Theatron-Festival
 eine kleine Freilichtbühne im Münchener Ostpark
 eine kleine Freilichtbühne im Münchener Westpark
 eine kleine Freilichtbühne im Unterschleißheimer Valentinspark